IQ je dvočrkovna kratica, ki ima več pomenov:

 inteligenčni količnik
 dvočrkovna koda ISO 3166 za Irak

Glej tudi 

Kratice